Чемпионаты Гондураса по шахматам проводятся ежегодно (кроме 1985, 1996, 2007 и 2012 гг.), начиная с 1983 г.

Наибольшее количество чемпионских титулов имеет Х. А. Гильен, побеждавший в данных соревнованиях 8 раз.

Хронологическая таблица

Примечания 

Гондурас
Спорт в Гондурасе